Skrupul (od latinskog scrupulus, umanjenica od scrupus, kamenčić u cipeli, najmanji uteg od 1,14 grama) izražen osjećaj obzira prema drugima, poštovanje ukusa, dobrih običaja i morala [čovjek pun skrupulā]; savjesnost, obzirnost. Nemir duše, t.j. uma izazvan sumnjama da li je nešto dobro ili loše, ispravno ili neispravno, istinito ili lažno.

U religioznom smislu izraz prekomjernog prigovora savjesti. Očituje se u razmatranju koje prethodi sumnji kako se počinio smrtni grijeh. Teolozi naglašavaju kako se skrupul uvijek odnosi na smrtne grijehe te kako se ne manifestira nužno na svim poljima morala nego obično utječe na određene sektore istog.
Prema sv. Alfonsu takva se savjest definira kao ona koja zbog blagih motiva, bez razloga ili razumne osnove, često strahuje od grijeha, gdje on u stvari ne postoji.

Običava se koristiti i u odnosu na gađenje i mučninu, a posebice u vezi s hranom.

Izvori 
1. Hrvatski jezični portal

2. Escrúpulo - Wikipedia, la enciclopedia libre

Psihologija
Etika